Hrvatska nogometna liga - Istok (također i kao Hrvatska republička nogometna liga - Istok, Hrvatska regionalna liga - Istok) je bila jedna od četiri skupine Hrvatske nogometne lige u sezoni 1984./85., te je predstavljala ligu trećeg stupnja natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bilo ''"Belišće".

Ljestvica  

 Borovo Naselje tada dio Borova, danas dio Vukovara

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Hrvatska liga - Jug 1984./85. 
 Hrvatska liga - Sjever 1984./85. 
 Hrvatska liga - Zapad 1984./85. 
 Druga savezna liga 1984./85. 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje - Jug 1984./85. 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje - Sjever 1984./85.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Dragutin Kerže: Olimpija, simbol Donjega grada : 1923. – 2003., Osijek, 2003.,  
 Zambata Slaven i dr.: "Nogomet 85", Zagreb, 1985., UDK: 796.332"1985", str. 64-65 
  

1984-85 Istok
1984-85 Istok
 Istok